Torras steht für:

 Torras (Louisiana), ein Ort im Pointe Coupee Parish, im US-Bundesstaat Louisiana

Torras ist der Familienname folgender Personen:

 Joaquim Danés i Torras (1888–1960), katalanischer Arzt und Historiker